Colunga ist der Name oder der Nachname von:

 Colunga, einer Stadt in Spanien
 Adrián Colunga (* 1984), spanischer Fußballspieler 
 Fernando Colunga Olivares (* 1966), mexikanischer Schauspieler